Tyvelse kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tyvelse (Sorterup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sorterup Sogn, Slagelse Kommune
 Tyvelse (Tyvelse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tyvelse Sogn, Næstved Kommune